Die 5. Etappe der Tour de France 2020 fand am 2. September 2020 statt. Die 183 Kilometer lange Flachetappe startete in Gap auf 873 m Höhe und führte über vier kleinere Anstiege hinab nach Privas auf 274 m. Die Fahrer absolvierten dabei 1388 Höhenmeter.

Nach einer Etappe ohne Ausreißergruppen entschied Wout van Aert (Jumbo-Visma) auf ansteigender Zielpassage den Sprint des Vorderfelds vor Cees Bol (Sunweb) und Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) für sich. Bennett, der zuvor bereits den Zwischensprint für sich entschieden hatte, übernahm das Grüne Trikot, während sein Teamkollege Julian Alaphilippe das Gelbe Trikot aufgrund einer Zeitstrafe von 20 Sekunden verlor, da er innerhalb der letzten 20 Kilometer Verpflegung angenommen hatte. Benoît Cosnefroy (Ag2r La Mondiale) gewann die beiden Anstiege der 4. Kategorie und baute damit seine Führung in der Bergwertung aus. Wouter Poels (Bahrain-McLaren) wurde für sein Durchhalten trotz schwerer Sturzverletzungen als kämpferischster Fahrer ausgezeichnet.

Zeitbonifikationen

Punktewertung

Bergwertungen

Weblinks 
 Letour.fr Offizielle Seite

Einzelnachweise 

Etappe 05
202005
Privas
Sportveranstaltung in Auvergne-Rhône-Alpes